Kwon Soon-woo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Li Tu ha sconfitto Wu Yibing con il punteggio di 7-6(7-5), 6-4.

Teste di serie 

  Radu Albot (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (primo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)

  Christopher O'Connell (quarti di finale) 
  James Duckworth (semifinale) 
  Steve Johnson (secondo turno) 
  Kamil Majchrzak (semifinale)

Qualificati 

  Aleksandar Kovacevic (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (quarti di finale)
  Maximilian Neuchrist (secondo turno)

  Hiroki Moriya (primo turno) 
  Naoki Nakagawa (secondo turno) 
  Li Tu (campione)

Wildcard 

  Chung Hong (secondo turno)
  Kim Cheong-eui (primo turno)

  Kim Jang-jun (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Seoul Open Challenger 2022